meervoud van klok
Buisklokken, een muziekinstrument